Gorenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gorenstein (1923–1992), US-amerikanischer Mathematiker
 Friedrich Naumowitsch Gorenstein (1932–2002), russischer Schriftsteller und Drehbuchautor